Flygande elefanter kan syfta på:

 Flygande elefanter, Liseberg – åkattraktion på nöjesfältet Liseberg i Göteborg
 Flygande elefanterna, Gröna Lund – åkattraktion på nöjesfältet Gröna Lund i Stockholm